Maccheroni peut faire référence à :
 les macaronis (maccheroni en italien), variété de pâtes alimentaires ;
 les , spécialité italienne ;
 les , spécialité italienne ;
 les , spécialité italienne ;
 , court-métrage italien de 1957 ;
 Macaroni (titre original : Maccheroni), film italien de 1985 ;
  (1936-), homme politique italien ;
 , single d'Alberto Camerini de 1982.

Voir homonymie 

 

Homonymie de patronyme italien